Francl ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Francl (1907–1987), jugoslawischer Opernsänger
 Rudolf Francl (1920–2009), jugoslawischer Opernsänger (Tenor)

Siehe auch:
 Fränzel
 Fränzl
 Franzl
 Frenzel
 Frentzel
 Emil Franzel (1901–1976), deutscher Historiker
 Oscar Fraentzel (1838–1894), deutscher Mediziner und Hochschullehrer